Lucerne, California puede referirse a:

Lucerne, localidad del condado de Kings;
Lucerne, localidad del condado de Lake.